Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim 2015/2016 był 31. edycją tej imprezy. Cykl rozpoczął się w kanadyjskim Calgary 13 listopada 2015 roku, a zakończył się 13 marca 2016 roku w holenderskim Heerenveen.

Puchar Świata rozegrany został w 5 miastach, w 5 krajach, na 2 kontynentach.

W klasyfikacji generalnej u mężczyzn zwyciężył reprezentant Holandii Kjeld Nuis, natomiast u pań zwyciężyła Amerykanka Brittany Bowe.

Medaliści zawodów

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Klasyfikacje

Bibliografia 
 

Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim
2015 w sportach zimowych
2016 w sportach zimowych